Paul Bernier (1868-1957), homme politique français.
 Paul Bernier (1906-1964), évêque canadien qui fut évêque de Gaspé de 1957 à 1964.